Адамов плач — оратория эстонского композитора Арво Пярта для смешанного хора и струнного оркестра, написанная в 2010 году на русскоязычный текст Силуана Афонского. Пярт, как сообщается, сказал, что падший Адам в композиции представляет собой «человечество в целом и каждого отдельного человека в частности.»

Текст

Исполнительская судьба 
Оратория впервые прозвучала в 2010 году на 38-м Международном музыкальном фестивале в Стамбуле под управлением Тыну Кальюсте. Осуществлённая этим дирижёром премьерная запись «Адамова плача» впоследствии была выпущена на CD и удостоена премии «Грэмми» в номинации «Лучшее хоровое исполнение».

Ссылки 

Музыкальные произведения 2010 года
Произведения Арво Пярта
Объекты, названные в честь Адама